Sarbāz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sarbāz Rud, vattendrag, Sistan och Baluchistan, 
 Sarbāz (ort i Iran), Sistan och Baluchistan, 
 Shahrestān-e Sarbāz, kommun, Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar